Медвежья Голова — деревня близ Великого Новгорода
 Медвежья Голова — упоминание в русских летописях замка на месте города Отепя